Kölpinsee (Pojezierze Meklemburskie)
 Kölpinsee (Uckermark)
 Kölpinsee (Uznam)